This Town – brano musicale di Frank Sinatra del 1967
 This Town – brano musicale di Elton John del 1985
 This Town – singolo di Dotan del 2011
 This Town – singolo di Niall Horan del 2016